Ash kan avse:

Ash Ketchum ‒ en karaktär i Pokémonvärlden
Ash (musikgrupp) ‒ ett brittiskt rockband

Geografi

Antarktis 

 Mount Ash,

Storbritannien 

 Ash, Shropshire, ort i England, 
 Ash, Dover, ort i Kent, England, 
 Ash, South Somerset, ort i Somerset, England, 
 Ash, Surrey, ort i England, 
 Ash, Derbyshire, civil parish i England, 
 Ash, Sevenoaks, ort i Kent, England,